El término ojiva (del francés ogive) puede referirse:

En geometría 
 a una ojiva, la figura formada por dos arcos de círculo iguales que cortándose en un extremo presentan concavidad enfrentada;

En arquitectura 
 al arco diseñado con esa forma, también denominado arco ojival;

En armamento 
 a la ojiva, la parte delantera del proyectil, cuya sección longitudinal tiene esa forma;

En estadística
 a la ojiva, una gráfica curvilínea asociada a la distribución de frecuencias acumuladas;

En heráldica
 a la ojiva, la forma de la punta inferior de algunos escudos.

Referencias